Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Virginia Ruzici 5-7, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Virginia Wade (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (finale)
 Hana Mandlíková (semifinali)

 Assente
  Ivanna Madruga-Osses (semifinali)
  Laura duPont (quarti di finale)
  Bettina Bunge (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1980